Вальдема́р Тра́не (; 8 октября 1790, Христиания, Норвегия — 30 декабря 1828) — норвежский композитор, скрипач и дирижёр.

Биография 
По национальности датчанин. Сын видного предпринимателя Пауля Тране (; 1751—1830). Сначала брал уроки скрипки на родине у Хенрика Грота (). В 1814—1815 годах продолжил занятия в Копенгагене у Клауса Шалля (). Затем отправился в Париж для совершенствования своего искусства у Пьера Мари Франсуа де Саль Байо (скрипка), Антонина Рейхи и Франсуа Антуана Абенека (композиция). С 1818 года выступал в созданном им струнном квартете, где играл на скрипке. В 1819 становится концертмейстером оркестра при театральном обществе «» в Христиании. Один из создателей норвежской композиторской школы. Автор первых национальных зингшпилей.

 в Осло носит имя композитора.

Сочинения 
 зингшпиль «Горная сказка» / Fjeldeventyret (1824, на либретто ).
 симфонические произведения
 кантаты и хоры
 песни
 пьесы для скрипки и фортепиано

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 551 — ISBN 5-85270-033-9
 Benestad Finn, Waldemar Thrane, en pioner i norsk musik. Oslo, 1961.

Ссылки 
 Вальдемар Тране на Allmusic
 

Оперные композиторы Норвегии